Moacir Vieira de Araújo Júnior (Curvelo, 1967. február 15. –), ismert nevén Moacir Júnior, brazil labdarúgóedző, a Criciúma vezetőedzője.

További információk 
Moacir Junior adatlapja a sambafoot.com oldalon 

1967-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgóedzők
Az Ipatinga FC vezetőedzői
A Comercial FC (Ribeirão Preto) vezetőedzői
A Tupi FC vezetőedzői
A Paulista FC vezetőedzői
A Villa Nova AC vezetőedzői
Az Uberlândia EC vezetőedzői
Az Oeste FC vezetőedzői
Az América Futebol Clube (MG) vezetőedzői
Az ABC FC vezetőedzői
A CC Náutico vezetőedzői
A Criciúma EC vezetőedzői
Élő személyek